

Добешин — село в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Добешин — село в гміні Єдліче Кросненського повіту Підкарпатського воєводства